Koźminek (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kaliski
 Koźminek (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Kaliski
 Koźminek (Lubusz), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in het district Świebodziński